

Вікрово — село в гміні Ґроново-Ельблонзьке Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вікрово — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства